MY peut faire référence à :
 Malaisie,
 selon la liste des Internet TLD (Top level domain) : .my ;
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), code alpha-2 ;
 selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2 ;
 my, code ISO 639-1 du birman ;
 nome de Mytilène, selon les codes de plaque d'immatriculation grecque ;
 Gretsch  « Malcolm Young », un modèle de guitare électrique

My peut faire référence à :
 un prénom féminin selon la liste des prénoms vietnamiens signifiant belle ;
 My, une section de la commune belge de Ferrières ;
 my signifie « mon / ma / mes » en anglais.

Code